«Лучшие годы молодости» () — итальянский фильм, снятый в 2003 году Марко Туллио Джорданой. Шёл по итальянскому государственному телеканалу «Rai Uno» с 7 по 15 декабря 2003 года.

Сюжет 
Фильм «Лучшие годы молодости» представляет собой историю итальянской семьи Карати, охватывающую период с 1966 по 2003 год.

Награды 
Фильм завоевал более 20 национальных и международных наград в области кинематографии и приз Каннского кинофестиваля за 2003 год.

В ролях

Примечания

Литература 
 Sandro Petraglia e Stefano Rulli (2004). , Rai Radiotelevisione Italiana. ISBN 88-397-1269-0

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-драмы Италии
Социальная драма
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Италии 2003 года
Фильмы Марко Туллио Джорданы
Фильмы Rai